Land Thüringen steht für:
 Land Thüringen (1920–1952), Gliedstaat des Deutschen Reichs bzw. der DDR
 Bezeichnung des deutschen Landes Thüringen von 1990 bis 1993 (heute Freistaat Thüringen)

Siehe auch:
 Thüringen (Begriffsklärung)